Kapkan kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kapkān, ort, Khorasan, 
 Kabgān (ort i Iran), Bushehr, 

Robotskapade Iranförgreningar